El término «crepúsculo» puede referirse a:

 El crepúsculo es el momento antes de la salida del sol o después de su puesta en que se puede ver su luz.

Libros 
Crepúsculo, el libro de Stephenie Meyer.
Crepúsculo, la saga escrita por Stephenie Meyer.

Películas 
Crepúsculo (1945), una película mexicana de Julio Bracho.
Twilight (1998), conocida en español como Crepúsculo o Al caer el sol, una película de Robert Benton.
Crepúsculo (2008), también conocida como Twilight (en su idioma original inglés), película de Catherine Hardwicke, basada en la novela de Stephenie Meyer.

Discos 
Crepúsculo, álbum de Duncan Dhu.
Twilight: Original Motion Picture Soundtrack, banda sonora de la película Crepúsculo de 2008.

Videojuegos 
The Legend of Zelda: Twilight Princess (2006), videojuego de la saga The Legend of Zelda de Nintendo.

Pinturas 
Crepúsculo en el astillero, cuadro de Benito Quinquela Martín, conservada en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires.